Jig – rodzaj pieśni i tańca ludowego z okresu baroku
 Jig – to hak z odlanym ołowianym obciążeniem służący do zbrojenia przynęt gumowych (ripperów i twisterów), przeznaczonych najczęściej do połowu na spinning